Оболь — селище міського типу в Білорусі, Шумілінський район, Вітебська область
 Оболь — село в Білорусі, Сєнненський район, Вітебська область
 Оболь — село в Білорусі, Городоцький район, Вітебська область
 Оболь — річка в Білорусі, права притока річки Західна Двіна
 Оболь — протічне озеро на річці Оболь в Білорусі

Похідні назви 
 Будоболь — село в Білорусі, Вітебська область
 Заоболь — село в Білорусі, Вітебська область
 Оболянка — село в Білорусі, Вітебська область